Сан Франсиско, Гранха има више значења:

 Сан Франсиско, Гранха (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Франсиско, Гранха (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику